Heavy (álbum de Iron Butterfly)
 "Heavy" (canção de Lauri Ylönen)
 "Heavy" (canção de Linkin Park)
 "Heavy" (canção de Anne-Marie)
 Heavy (filme)

Desambiguação
Desambiguações de música